Un mangon était un boucher dans la région de Liège en Belgique. C'est aussi un nom de famille.

Personnalités 

 Charles Mangon de La Lande (1770-1847), historien et archéologue français ;
 Hervé Mangon (1821-1888), ingénieur et homme politique français ;
  (c. 1525 - 1578), compositeur à Aix-la-Chapelle.